Kharābeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kharābeh (ort), Västazarbaijan, 
 Kharābeh-ye Senjī, ort, Västazarbaijan, 
 Kharābeh (stamområde), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar